Корыто — многозначный термин.

 Корыто — твёрдый отросток на голове некоторых животных.
 Корыто — выемка вдоль оси земляного полотна, предназначенная для укладки материалов дорожного основания и дорожного покрытия.